La Rancho est une voiture polyvalente et originale, conçue et produite par Matra sous la marque Matra Simca.
 Enak Gavaggio, né le  à Ambilly (Haute-Savoie) est un skieur acrobatique français. Il est surnommé Rancho dans sa websérie.

Voir aussi 
 .